Bartholomew Blair est un personnage de fiction inventé par l'auteur britannique John le Carré dans son roman La Maison Russie et interprété à l'écran par Sean Connery dans le film réalisé en 1990 par Fred Schepisi, La Maison Russie.

Bartholomew Blair est un éditeur britannique habitant dans l’Union Soviétique communiste, alors en pleine guerre froide. 

Un jour, il fait la connaissance de Dante, un scientifique auteur d’un manuscrit contenant des secrets capables de modifier la donne politique de la planète. Par l’intermédiaire de la belle Katya, Dante tente de faire parvenir à Blair le précieux document. Mais celui-ci est intercepté par les services secrets britanniques. Contraint de collaborer, Dante et Katya vont être entraînés dans l’univers paranoïaque de l’espionnage international.

Personnage de John le Carré
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction britannique